Свазілендський турнір чотирьох держав 2008 футбольний турнір, який відбувався 9—10 лютого 2008 року у місті Лобамба на Національному стадіоні Сомхоло.

Учасники 
У турнірі брали участь збірні з футболу Свазіленду, Ботсвани, Лесото і Мозамбіку. Спочатку у турнірі бажала взяти участь також збірна Малаві, але відмовилася в останній момент. Мозамбік грав не основною командою, тому ігри для неї не були офіційними.

Матчі

Півфінали

Матч за третє місце 

* (1-4 після серії пенальті).

Фінал

Бомбардири 

2 голи:
  Джером Раматлхакван
  Моемеді Моатлхапінг
1 гол:
  Понтшо Молоі
  Маурісіо Нхамаче
  Буши Молетсане
  Тхабо Мотсвелі
  Баяно Кунене
  Баррі Стінкамп
  Тоні Тцабедзе

2008 у футболі
Футбол в Есватіні
Футбольні змагання національних збірних